Itaporanensi – abitanti di Itaporã do Tocantins
Itaporanensi – abitanti di Itaporã